Флаг Не́манского района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования Не́манский муниципальный район Калининградской области Российской Федерации, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 9 июня 2007 года решением окружного Совета депутатов Неманского городского округа № 184 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3916.

С 12 ноября 2004 года по 14 декабря 2007 года — Неманский муниципальный район был наделён статусом городского округа (Неманский городской округ).

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба города Немана в синем, зелёном, белом, красном и жёлтом цветах без изображения Солнца „Ока Господня“».

Обоснование символики 
Символика флага города воспроизводит символику герба города без изображения Солнца «Ока Господня». Флаг отражает название, географическое положение, и историю города и прилегающего района. Это — вид и характер современного Немана — зелёный город у реки, с замком и богатой историей.

Широкая серебряная волнистая лента в нижней части полотнища это — река Неман, она же символизирует главное богатство городской индустрии — белое полотно целлюлозы (Неманского ЦБК). Две золотые липы это — старинная легенда, а также липовые аллеи Принеманья.

Примечания